Asurini del Tocantins, gruppo etnico brasiliano della regione del fiume Tocantins
Asurini dello Xingu, gruppo etnico brasiliano della regione del fiume Xingu